— японский футболист, полузащитник румынского клуба «Петролул».

Биография 
После окончания старшей школы Ацута, уехал в Бразилию с целью продолжить там футбольное обучение. Был на просмотре в клубах «Коринтианс» и «Аваи», но не смог заинтересовать их в своих услугах. После возвращения в Японию, играл в местных любительских лигах, пока в 2007 году на него не вышли представители румынского футбольного клуба «Плоешти», с которым он в итоге подписал свой первый профессиональный контракт.

В румынском клубе Сэто сразу же стал одним из лидеров и в первый же сезон выиграл вместе с ним повышение в Лигу II, а ещё через год — в Лигу I.

Статистика 
По состоянию на 22 декабрь 2013

Командные 
 Обладатель Кубка Румынии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог

Футболисты Японии
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Ванфоре Кофу»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Петролул»